La prima edizione della Futsal Continental Cup si è svolta in Kuwait, dal 23 al 28 ottobre 2014.

Al torneo, organizzato dalle federazioni delle nazionali partecipanti in collaborazione con lo sceicco Talal Al Mohammad Al Sabah ma non omologato dalla FIFA, prendono parte otto squadre: , , ,  (inserite nel Girone A), , ,  e  (inserite nel Girone B).

Squadre partecipanti

Luoghi 
Le partite si terranno a Kuwait City, nel palazzetto Qadsia.

Fase a gironi 
Il sorteggio dei gruppi è avvenuto a Kuwait City il 22 ottobre 2014

Girone A

Gruppo B

Fase a eliminazione diretta

Semifinali

Finale 3º posto

Finale

Statistiche

Marcatori 
7 gol
 Michal Seidler

5 gol
 Darlan Lopes
 Leandro Cuzzolino

4 gol
 Cristian Borruto
 Fernando Wilhelm

3 gol
 Alamiro Vaporaki
 Constantino Vaporaki
 Jé
 Lukáš Rešetár
 Massimo De Luca

Note

Collegamenti esterni 

Futsal Continental Cup
Calcio a 5 nel 2014